Driftpile ou Drift Pile peut faire référence à :

Toponymes

Driftpile, une localité amérindienne du Nord de l'Alberta
 Driftpile, une rivière du Centre de l'Alberta
 Drift Pile River 150, une réserve indienne en Alberta

Autres 
 Première Nation de Driftpile, une bande indienne du Canada

Homonymie de toponyme